Sanussi (auch Sanusi oder Senussi) bezeichnet:
 eine sufistische islamische Bruderschaft (Tariqa) und politische Dynastie in Libyen, siehe Sanussiya
 Abdullah as-Sanusi (* 1949), libyscher Geheimdienstchef, Schwager Muammar al-Gaddafis
 Ahmed al-Senussi (* 1933), libyscher Politiker
 Anthony Saliu Sanusi (1911–2009), römisch-katholischer Bischof in Nigeria
 Fatima as-Sanussi (1911–2009), libysche Königin, siehe Fatima (Libyen)
 Hasan as-Sanussi (1928–1992), libyscher Kronprinz
 Idris as-Sanussi (1890–1983), Sultan und Emir der Kyrenaika, als Idris I. König von Libyen, siehe Idris (Libyen)
 Idris ibn Sayyid Abdullah as-Sanussi (* 1957), libyscher Royalist
 Khadija Njie Sanusi, gambische Sportfunktionärin im Schwimmsport
 Mohammed al-Senussi (* 1962), libyscher Thronprätendent
 Muhammad al-Mahdī as-Sanūsī (1844–1902), Sultan der Kyrenaika
 Muhammad as-Sanussi (1787–1859), Begründer der Sanussiya 
 Muhammad asch-Scharif as-Sanussi (1873–1933), Sultan der Kyrenaika
 Muhammad ibn Yūsuf as-Sanūsī (1435 oder 1436–1490), maghrebinischer Theologe, Mystiker, Religionsgelehrter und Asket
 Zaidu Sanusi (* 1997), nigerianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Senoussi